Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кіміко Дате виграла титул, перемігши у фіналі Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
  Кіміко Дате (переможниця)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (півфінал)
  Іва Майолі (півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1995 Draw

1995
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд